Los Mezquites kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Mezquites, Sinaloa, 
 Los Mezquites, Jalisco, Cuquío, 

Robotskapade Mexikoförgreningar